Доња Слатина може бити:

 Доња Слатина (Лесковац), насеље града Лесковца, Република Србија
 Доња Слатина (Витина), насеље у општини Витина, КиМ, Република Србија
 Доња Слатина (Шамац), насеље у општини Шамац, Република Српска, БиХ
 Доња Слатина (Рибник), насеље у општини Рибник, Република Српска, БиХ

Види још 
 Слатина
 Горња Слатина